Zurab Zhvania può riferirsi a:

 Zurab Zhvania (1963-2005) – uomo politico georgiano
 Zurab Zhvania (1991-) – rugbista a 15 georgiano